Arvtagerskan kan syfta på:

Arvtagerskan (pjäs) – pjäs från 1947 av Ruth och Augustus Goetz, efter Washington Square en bok av Henry James.
Arvtagerskan (film, 1949) – amerikansk filmatsiering av nämnda pjäs.
Arvtagerskan (film, 1962) – svensk filmatisering för TV av nämnda pjäs.